Натуральне число 1108
 1108 рік до нашої ери
 1108 рік нашої ери